Åsted (parochie, Frederikshavn), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Frederikshavn
 Åsted (parochie, Skive), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Skive